Giuseppe Errante (1760-1821) : peintre italien ;
 Sophie Errante (1971- ) : femme politique française.